Того року турнір проводився вперше.

Анастасія Мискіна виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Шпрем з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Singles Draw 

Sunfeast Open, одиночний розряд
2005